Bohemian FC is een Ierse voetbalclub uit de hoofdstad Dublin.

In de beginjaren (voor de onafhankelijkheid van Ierland) was er één competitie voor Ierland en Noord-Ierland. Bohemians speelde in totaal dertien seizoenen in de eerste klasse. In 1921 zette Ierland zijn eigen competitie op en Bohemians is de enige club die alle seizoenen in de hoogste klasse doorbracht, hoewel het meerdere malen op de laatste plaats eindigde. Bohemians is de op 2 na succesvolste club in de geschiedenis van de League of Ireland, met 11 kampioenschappen, 7 keer FAI Cup winst, 6 keer League of Ireland Shield winst en 3 keer winst van de League of Ireland Cup.
Rivaal Shamrock Rovers FC is de succesvolste club.

Erelijst 
Landskampioen 
1924, 1928, 1930, 1934, 1936, 1975, 1978, 2001, 2003, 2008, 2009
FAI Cup
Winnaar: 1928, 1935, 1970, 1976, 1992, 2001, 2008
Finalist: 1929, 1945, 1947, 1982, 1983, 2000, 2002
FAI League Cup 
1975, 1979
Irish Cup (nu Noord-Ierland)
Winnaar: 1908
Finalist: 1895, 1900, 1903, 1909, 1911

Eindklasseringen vanaf 1946

|}

Tot 1985 werd voor het 1 niveau de naam League of Ireland gehanteerd en voor het 2e niveau League of Ireland B Division.

Bohemians Dublin FC in Europa 

Bohemians Dublin FC speelt sinds 1970 in diverse Europese competities. Hieronder staan de competities en in welke seizoenen de club deelnam:
Champions League (4x)
2001/02, 2003/04, 2009/10, 2010/11
Europacup I (2x)
1975/76, 1978/79
Europa League (3x)
2011/12, 2012/13, 2020/21
Europa Conference League (1x)
2021/22
Europacup II (3x)
1970/71, 1976/77, 1992/93
UEFA Cup (12x)
1972/73, 1974/75, 1977/78, 1979/80, 1984/85, 1985/86, 1987/88, 1993/94, 1996/97, 1997/98, 2000/01, 2004/05
Intertoto Cup (3x)
1995, 2005, 2008

Bijzondere benoemingen
In februari 2015 benoemde de club Lewis Kenny als hun eerste "Poet in Residence" (huisdichter). In januari 2021 werd Seán McCabe benoemd tot "climate justice officer".

Externe link 
 Officiële website